Dove sta Zazà? – canzone napoletana di Raffaele Cutolo e Giuseppe Cioffi 
Dove sta Zazà? – film del 1947 diretto da Giorgio Simonelli
Dove sta Zazà – programma televisivo italiano del 1973